Филы:

 Филы — остров на реке Нил.
 «Филы» — зонд, который в ноябре 2014 г. предполагается спустить на комету 67P/Чурюмова — Герасименко.